

Важнейшие события 
 Русско-византийская война (970—971).
 971 — князь Святослав Игоревич после сражений при Преславе и Доростоле заключил мир с византийским императором Иоанном I Цимисхием.
 972 — гибель Святослава при возвращении в Киев у днепровских порогов в сражении с печенегами.
 976 — Василий II Болгаробойца стал императором Византии после смерти Иоанна I Цимисхия.

Родились 
 978 — Ярослав Мудрый, великий князь киевский.
 979 — Матильда — третья дочь императора Священной Римской империи Оттона II и императрицы Феофано, жена пфальцграфа Лотарингии Эццо.

Скончались 
 973 — Оттон I Великий, император Священной Римской империи.

См. также

Примечания 

970-е годы